Olmsted ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Olmsted (Illinois), Gemeinde im Pulaski County, Illinois
 Olmsted County, County im US-Bundesstaat Minnesota
 Olmsted Falls, Stadt im Cuyahoga County, Ohio
 Olmsted Township, Township im Cuyahoga County, Ohio
 North Olmsted, Stadt im Cuyahoga County, Ohio 

Olmsted ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Olmsted (* 1959), kanadische Kanutin
 Denison Olmsted (1791–1859), US-amerikanischer Astronom und Physiker
 Frederick Law Olmsted (1822–1903), US-amerikanischer Landschaftsarchitekt 
 Frederick Law Olmsted, Jr. (1870–1957), US-amerikanischer Landschaftsarchitekt
 George H. Olmsted (1901–1998), Generalmajor der United States Army, Eigentümer der International Bank of Washington 
 John Charles Olmsted (1852–1920), US-amerikanischer Landschaftsarchitekt
 Marlin Edgar Olmsted (1847–1913), US-amerikanischer Politiker
 Michael Olmsted (* 1987), US-amerikanischer Baseballspieler
 Remington Olmsted (1913–2002), US-amerikanischer Schauspieler und Restaurantbesitzer
 Thomas James Olmsted (* 1947), Bischof von Phoenix

Siehe auch:
 Olmstead